Жарский сельсовет:
 Жарский сельсовет (Витебская область) — сельсовет, Ушачшский район, Витебская область.
 Жарский сельсовет (Минская область) — прежнее название Стешицкого сельсовета в Вилейском районе Минской области.